Британский музей гольфа находится напротив тренировочной базы Королевского Старинного гольф-клуба в Сент-Андрус, Шотландия.

В музее, который открылся в 1990 году, хранятся документы об истории гольфа от средневековых времён до наших дней; как мужских, так и женских игр; как британских, так и международных; как профессиональных, так и любительских чемпионатов. В экспозиции представлено историческое снаряжение, документы об истории Королевского Старинного гольф-клуба, а также сводки правил и терминологии игры.

Британский музей гольфа имеет доступ к огромному архиву фильм. Многое из этого можно увидеть только в музее. Начиная с самых ранних сохранившихся кадров матча по гольфу, снятых в 1898 году, и видео с Открытого Чемпионата 1914 года, посетители могут смотреть на своих любимых игроков в действии, анализировать их манеру игры и вновь пережить самые яркие моменты в истории гольфа.

Музей открыт для посетителей семь дней в неделю в течение года.

Ссылки 
 Сайт музея

Появились в 1990 году в Великобритании
Спортивные музеи Великобритании
Музеи Шотландии
Здания и сооружения Сент-Андруса
Организации Сент-Андруса
Гольф в Великобритании
Спорт в Шотландии